Saint-Brisson, commune française de la Nièvre
 Saint-Brisson-sur-Loire, commune française du Loiret
 Château de Saint-Brisson à Saint-Brisson-sur-Loire